

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 1148 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Schnei“ beginnt.

Schnei 



Schneic 
 Schneickert, Hans (1876–1944), deutscher Jurist, Polizist, Kriminologe und Leiter des Erkennungsdienstes der Berliner Polizei

Schneid 
 Schneid, Hervé (* 1956), französischer Filmeditor
 Schneid, Marion (* 1963), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Schneid, Mathias (1840–1893), deutscher Philosoph
 Schneid, Otto (1900–1974), österreichisch-israelischer Kunsthistoriker und Künstler
 Schneid, Tobias PM (* 1963), deutscher Komponist
 Schneid, Valentin Anton von (1734–1802), deutscher Geistlicher

Schneida 
 Schneidau, Alfred (1867–1940), britischer Cricketspieler
 Schneidawind, Franz Joseph Adolph (1799–1857), deutscher Historiker

Schneide

Schneidem 
 Schneidemühl, Georg (1853–1928), deutscher Tierarzt und Hochschullehrer

Schneiden 
 Schneidenbach, Dyrck (* 1964), deutscher Ingenieur und Politiker (CDU), MdL
 Schneidenbach, Robby (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Schneidenbach, Vera (* 1941), deutsche Sängerin

Schneider 
 Schneider (1835–1917), deutsche Radfahrerin

Schneider T 
 Schneider TM (* 1970), deutscher Musiker

Schneider V 
 Schneider von Arno, Joseph (1810–1857), österreichischer Generalmajor
 Schneider von Dillenburg, Franz (1799–1879), österreichischer Generalmajor

Schneider, A – Schneider, Y

Schneider, A 
 Schneider, Aaron (* 1965), US-amerikanischer Kameramann und Filmregisseur
 Schneider, Abdias († 1733), deutscher Organist und Kirchenmusikdirektor
 Schneider, Achim (* 1934), deutscher Wasserballspieler
 Schneider, Achim (* 1950), deutscher Gynäkologe
 Schneider, Adalbert (1904–1941), deutscher Marineoffizier, zuletzt Korvettenkapitän im Zweiten Weltkrieg
 Schneider, Adam (1860–1931), deutscher Bibliothekar
 Schneider, Adolf (1806–1886), deutscher Verwaltungsjurist
 Schneider, Adolf T. (* 1961), deutsch-amerikanischer Unternehmer, Reservestabsoffizier (Oberst) und Heimatforscher
 Schneider, Agnellus (1913–2007), deutscher Salvatorianerpater, Schriftsteller und engagierter Ökologe
 Schneider, Alan (1917–1984), russisch-US-amerikanischer Theater- und Filmregisseur
 Schneider, Albert, deutscher Fußballtrainer
 Schneider, Albert (1833–1910), deutscher Eisenbahndirektor
 Schneider, Albert (1836–1904), schweizerischer Rechtswissenschaftler und Romanist
 Schneider, Albert (1897–1986), kanadischer Boxer
 Schneider, Albert (1900–1936), deutscher Motorradrennfahrer
 Schneider, Albin (1925–2014), deutscher VP-General
 Schneider, Albrecht (* 1949), deutscher Musikwissenschaftler
 Schneider, Alexander (1882–1932), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum), Mitglied der Nationalversammlung 1919
 Schneider, Alexander (1908–1993), amerikanischer Violinist und Dirigent
 Schneider, Alexander (* 1993), deutscher Fußballspieler und Trainer
 Schneider, Alexander von (1845–1909), Oberkonsistorialpräsident der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
 Schneider, Alfons (1923–2011), deutscher Politiker (SPD)
 Schneider, Alfons Maria (1896–1952), deutscher Christlicher Archäologe und Byzantinist
 Schneider, Alfred, deutscher Fußballspieler
 Schneider, Alfred (1876–1941), deutscher Dompteur
 Schneider, Alfred (1895–1968), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Schneider, Alfred (1907–1994), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Schneider, Alfred (1911–1998), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Schneider, Ambrosius (1911–2002), deutscher Zisterzienserabt und Ordenshistoriker
 Schneider, Ancilla (1905–1976), Benediktiner-Äbtissin, Kirchenmusikerin, Komponistin
 Schneider, André (* 1947), französischer Politiker (Les Républicains)
 Schneider, André (* 1978), deutscher Schauspieler, Schriftsteller und Filmemacher
 Schneider, Andreas, deutscher Orgelbauer
 Schneider, Andreas (* 1951), deutscher Reiseleiter, Reiseveranstalter und Autor von Reiseführern
 Schneider, Andreas (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Andreja (* 1964), deutsche Schauspielerin
 Schneider, Andy (* 1972), kanadischer Eishockeyspieler
 Schneider, Andy (* 1981), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 Schneider, Angela (* 1943), deutsche Kunsthistorikerin und Kuratorin
 Schneider, Angela (* 1944), deutsche Politikerin (PDS), MdV, MdL
 Schneider, Angela (* 1959), kanadische Ruderin
 Schneider, Angela (* 1963), österreichische Schauspielerin und Sprecherin
 Schneider, Anita (* 1961), deutsche Politikerin (SPD)
 Schneider, Anja, deutsche DJ und Produzentin im Bereich der elektronischen Tanzmusik
 Schneider, Anja (* 1968), deutsche Pflegemanagerin, Hospizmanagerin und Politikerin (CDU), MdL
 Schneider, Anja (* 1977), deutsche Schauspielerin
 Schneider, Anna (1845–1935), deutsche Frauenrechtlerin
 Schneider, Anna (* 1990), österreichische Journalistin
 Schneider, Anne (* 1980), deutsche Theaterregisseurin
 Schneider, Anne (* 1983), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Schneider, Anne-Marie (* 1962), französische Malerin und Grafikerin
 Schneider, Anni (1930–2001), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Schneider, Antje (* 1971), freie Autorin und Filmemacherin
 Schneider, Anton (1798–1867), wolgadeutscher Chronist und Lehrer
 Schneider, Anton (1802–1879), deutscher Jurist und Oberamtmann
 Schneider, Anton (1841–1900), österreichischer Lehrer und Politiker (Deutsche Fortschrittspartei)
 Schneider, Anton (1931–2015), deutscher Hochschullehrer und Wegbereiter der baubiologischen Bewegung
 Schneider, Antonie (* 1954), deutsche Schriftstellerin
 Schneider, Armin (1906–1986), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Schneider, Armin (* 1962), deutscher Theologe, Pädagoge und Sozialarbeiter
 Schneider, Arnd (* 1960), deutscher Sozialanthropologe und Hochschullehrer
 Schneider, Arnold (1920–1992), Schweizer Politiker (FDP)
 Schneider, Arthur (1861–1905), deutscher Klassischer Archäologe
 Schneider, Artur (1876–1945), deutscher Philosoph
 Schneider, Artur (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Astrid (* 1965), deutsche Architektin und Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdA
 Schneider, Athanasius (* 1961), deutsch-kasachischer Theologe und Weihbischof
 Schneider, August (1851–1929), Bürgermeister der Stadt Kattowitz
 Schneider, August (1879–1962), deutscher Politiker (DNVP, CDU), MdL Baden
 Schneider, Axel (* 1953), deutscher Kultur- und Kunstpädagoge

Schneider, B 
 Schneider, Balthasar (* 1984), österreichischer Skispringer
 Schneider, Barbara (* 1953), Schweizer Politikerin
 Schneider, Bastian (* 1981), deutscher Schriftsteller
 Schneider, Beate (* 1947), deutsche Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin, Hochschullehrerin
 Schneider, Bernadette, österreichische Moderatorin
 Schneider, Bernd (1925–2013), deutscher Politiker (SPD)
 Schneider, Bernd (* 1943), deutscher Altphilologe
 Schneider, Bernd (* 1964), deutscher Autorennfahrer
 Schneider, Bernd (* 1965), deutscher Schachspieler
 Schneider, Bernd (* 1973), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Bernhard (1843–1907), deutsch-amerikanischer Landschaftsmaler und Fotograf
 Schneider, Bernhard (* 1957), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Schneider, Bernhard (* 1958), Schweizer Historiker und Publizist
 Schneider, Bernhard (* 1959), deutscher römisch-katholischer Theologe (Kirchenhistoriker)
 Schneider, Bernhard (* 1967), deutscher Konzert- und Opernsänger (Tenor)
 Schneider, Bert (1933–2011), US-amerikanischer Filmproduzent
 Schneider, Bert (1936–2009), österreichischer Motorradrennfahrer
 Schneider, Berthold (* 1932), deutscher Biometriker
 Schneider, Berthold (* 1952), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Schneider, Berthold (* 1965), deutscher Dramaturg und Operndirektor
 Schneider, Birgit (1954–2007), deutsche Bibliothekswissenschaftlerin
 Schneider, Birgit (* 1971), deutsche Geowissenschaftlerin, Klimaforscherin und Hochschullehrerin
 Schneider, Birgit (* 1972), deutsche Bild- und Medienwissenschaftlerin
 Schneider, Björn (* 1973), Schweizer Eishockeyspieler
 Schneider, Bob (* 1962), deutscher Schauspieler, Kabarettist, Travestiekünstler und Autor
 Schneider, Brad (* 1961), US-amerikanischer Politiker
 Schneider, Braden (* 2001), kanadischer Eishockeyspieler
 Schneider, Bruno (1886–1969), deutscher Politiker (DNVP), MdR
 Schneider, Bruno (* 1957), Schweizer Hornist
 Schneider, Burghard (* 1944), deutscher Politiker (SPD)
 Schneider, Burkhart (1917–1976), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Schneider, Buzz (* 1954), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Schneider, C 
 Schneider, Camillo Karl (1876–1951), deutscher Botaniker, Gartenarchitekt und Schriftsteller
 Schneider, Carl (1817–1875), deutscher Orgelbauer in Siebenbürgen
 Schneider, Carl (1870–1943), deutscher baptistischer Theologe und Schriftsteller
 Schneider, Carl (1891–1946), deutscher Psychiater und Hochschullehrer
 Schneider, Carl (1900–1977), deutscher Theologe, Religionswissenschaftler, Psychologe und Kulturwissenschaftler
 Schneider, Carl (1902–1964), deutscher Landwirt und Tierzüchter
 Schneider, Carlos (1889–1932), Schweizer Maler
 Schneider, Carola (* 1972), österreichische Journalistin
 Schneider, Caroline (* 1973), deutsche Tennisspielerin
 Schneider, Caroline (* 1984), deutsche Theater- und Filmschauspielerin
 Schneider, Carsten (* 1976), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Schneider, Charles Conrad (1843–1916), US-amerikanischer Ingenieur
 Schneider, Charlotte (1876–1942), Opfer des Holocaust
 Schneider, Christian (1887–1972), deutscher Manager und Chemiker
 Schneider, Christian (1896–1962), deutscher Redakteur, Übersetzer und nachrichtendienstlicher Kurier in der Schweiz
 Schneider, Christian (* 1951), deutscher Kulturwissenschaftler
 Schneider, Christian (* 1962), deutscher Musiker, Arrangeur, Komponist und Musikproduzent
 Schneider, Christian (* 1964), deutscher politischer Beamter
 Schneider, Christian (* 1974), deutscher Germanist
 Schneider, Christian Immo (* 1935), deutscher Germanist, Komponist und Hochschullehrer
 Schneider, Christian Jakob von (1772–1829), deutscher Schriftsteller und Verleger
 Schneider, Christian Wilhelm (1678–1725), deutscher Pfarrer und Gründer eines Waisenhauses in Esens
 Schneider, Christiane (* 1948), deutsche Politikerin (Die Linke), MdHB
 Schneider, Christine, deutsche Redakteurin und Moderatorin
 Schneider, Christine (* 1972), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Schneider, Christine (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Schneider, Christoph (1775–1816), deutscher Grebe und Abgeordneter
 Schneider, Christoph (* 1963), deutscher Chemiker
 Schneider, Christoph (* 1966), deutscher Musiker, Schlagzeuger der Band Rammstein
 Schneider, Claudine (* 1947), US-amerikanische Politikerin
 Schneider, Claus M. (* 1958), deutscher Physiker
 Schneider, Clemens (1916–2002), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Schneider, Clemens Diederik Hendrik (1832–1925), niederländischer Generalleutnant und Politiker
 Schneider, Conrad Michael (1673–1752), deutscher Komponist, Organist und Kirchenmusikdirektor
 Schneider, Corinne (* 1962), Schweizer Leichtathletin
 Schneider, Cory (* 1986), US-amerikanisch-schweizerischer Eishockeytorwart
 Schneider, Cybèle (* 1996), Schweizer Triathletin und Radsportlerin

Schneider, D 
 Schneider, Dan (* 1966), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmproduzent und Filmschauspieler
 Schneider, Daniel (1825–1910), Schweizer Politiker (Revisionisten)
 Schneider, Daniel (* 1976), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Schneider, Daniel (* 1979), deutscher Journalist und evangelischer Theologe
 Schneider, David (1918–1995), US-amerikanischer Anthropologe
 Schneider, David (* 1963), britischer Schauspieler und Komiker
 Schneider, David Hinrich (1755–1826), deutscher Jurist und Entomologe
 Schneider, David Tobias (* 1982), deutscher Schauspieler
 Schneider, Dennis (* 1988), deutscher E-Sportler
 Schneider, Diana (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Schneider, Diana Maximowna (* 2004), russische Tennisspielerin
 Schneider, Dieter (1935–2014), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Schneider, Dieter (* 1937), deutscher Lied- und Schlagertextdichter
 Schneider, Dieter (1947–2017), deutscher Unternehmer und Sportfunktionär
 Schneider, Dieter (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Dieter (* 1954), deutscher Polizeibeamter, Präsident des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg
 Schneider, Dieter (* 1959), deutscher Fechter und Olympiateilnehmer
 Schneider, Dietmar (1939–2022), deutscher Fotograf und Kunstvermittler
 Schneider, Dietmar (* 1943), deutscher Neurologe und Internist
 Schneider, Dietmar (* 1974), österreichischer Radballspieler
 Schneider, Dietrich (1919–2008), deutscher Zoologe
 Schneider, Dirk (1939–2002), deutscher Politiker (Die Grünen und PDS), MdA, MdB, DDR-Agent
 Schneider, Dirk (* 1968), deutscher Regisseur und Autor
 Schneider, Dominik (* 1966), deutscher Pädiater mit Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie
 Schneider, Dominik (* 1985), deutscher Basketballer
 Schneider, Doris (1934–2011), deutsche Politikerin (SPD)
 Schneider, Dorothee (* 1969), deutsche Dressurreiterin

Schneider, E 
 Schneider, Eberhard (* 1941), deutscher Politikwissenschaftler und Osteuropaexperte
 Schneider, Eckhard (1943–2022), deutscher Museumsleiter
 Schneider, Eckhard (* 1952), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Schneider, Edda, deutsche Richterin des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs
 Schneider, Edgar (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Edgar W. (* 1954), deutscher Linguist österreichischer Herkunft
 Schneider, Edith (1919–2012), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Schneider, Edmund (1901–1968), deutscher Flugzeugkonstrukteur und Inhaber einer Fabrik für Segelflugzeuge
 Schneider, Edmund (1902–1970), deutscher Bankbeamter und politischer Aktivist
 Schneider, Eduard (* 1944), deutscher Germanist, Rumänist und Zeitungsredakteur
 Schneider, Eduard (* 1948), Schweizer Radrennfahrer
 Schneider, Egidius (1893–1958), deutscher Sozialreferent und Erwachsenenbildner
 Schneider, Egon (1927–2014), deutscher Jurist und Fachautor
 Schneider, Eleonore (1907–1982), deutsche Politikerin (CDU), MdA
 Schneider, Elfe (1905–1970), deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und Fotografin
 Schneider, Eliza (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin, Singer-Songwriterin, Dramatikerin, Historikerin und Synchronsprecherin
 Schneider, Elmar (1945–2003), deutscher Politiker (CDU)
 Schneider, Emil (1832–1896), deutscher Theaterschauspieler
 Schneider, Emil (1839–1928), deutschamerikanischer Buchhändler, Pfarrer, Missionar und Schriftsteller
 Schneider, Emil (* 1871), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann
 Schneider, Emil (1873–1947), französischer Maler und Grafiker
 Schneider, Emil (1883–1961), österreichischer Politiker, Abgeordneter zum Nationalrat, Unterrichtsminister, Mitglied des Bundesrates
 Schneider, Émilie (1820–1859), deutsche Nonne der Töchter vom heiligen Kreuz
 Schneider, Emily (* 2003), deutsche Nordische Kombiniererin und Skispringerin
 Schneider, Enjott (* 1950), deutscher Komponist, Musikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Schneider, Erdmann Gottfried (1700–1767), Bürgermeister von Bautzen
 Schneider, Eric (* 1963), deutscher Pianist
 Schneider, Eric (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 Schneider, Erich (1891–1935), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Schneider, Erich (1892–1979), deutscher Kirchenmusiker und Dirigent
 Schneider, Erich (1894–1980), deutscher Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg und Ingenieur
 Schneider, Erich (1895–1959), deutscher Politiker (SPD)
 Schneider, Erich (1900–1970), deutscher Wirtschaftstheoretiker
 Schneider, Erich (* 1933), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Schneider, Erich (* 1952), österreichischer Manager und Fußballspieler
 Schneider, Erich (* 1954), deutscher Kunsthistoriker und Museumsmann
 Schneider, Erik (* 1967), deutscher Designer
 Schneider, Ernst (1850–1913), Gewerbetreibender und antisemitischer Politiker in Österreich-Ungarn
 Schneider, Ernst (1874–1968), deutscher Gartenbaudirektor in Königsberg
 Schneider, Ernst (1878–1957), Schweizer Volksschullehrer, Reformpädagoge und Freiwirtschafter
 Schneider, Ernst (1894–1975), österreichischer Erfinder
 Schneider, Ernst (1900–1977), deutscher Unternehmer und Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK)
 Schneider, Ernst (1914–1944), deutscher römisch-katholischer Kaufmann und Märtyrer
 Schneider, Ernst (1941–2003), deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof
 Schneider, Ernst (* 1944), deutscher Unternehmensberater, Verhaltenstrainer und Fachbuchautor
 Schneider, Ernst August (1902–1976), deutscher Musikjournalist, Dramaturg, Regisseur und Theaterdirektor
 Schneider, Ernst Robert (1825–1900), deutscher Chemiker
 Schneider, Ernst von (1846–1914), deutscher Reichsgerichtsrat
 Schneider, Erwin (1906–1987), österreichischer Bergsteiger und Kartograph
 Schneider, Erwin (* 1918), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Erwin (1955–2007), österreichischer Fußballspieler
 Schneider, Erwin (* 1961), deutscher Politiker (CSU), MdL
 Schneider, Etienne (* 1971), luxemburgischer Politiker
 Schneider, Eugen (1822–1880), deutscher Verwaltungsjurist; Bürgermeister von Bamberg und Landtagsabgeordneter in Bayern, MdR
 Schneider, Eugen (1880–1953), Schweizer Architekt und Politiker
 Schneider, Eugen (1898–1983), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Landrat
 Schneider, Eugen von (1854–1937), deutscher Archivar und Rechtshistoriker
 Schneider, Eugène (1805–1875), französischer Industrieller
 Schneider, Eulogius (1756–1794), Franziskaner, Jakobiner und Religionsphilosoph
 Schneider, Eva, deutsche Richterin am Bundespatentgericht
 Schneider, Ewald (1859–1924), deutscher lutherischer Theologe und Autor

Schneider, F 
 Schneider, Fedor (1879–1932), deutscher Historiker
 Schneider, Felix (* 1978), deutscher Eishockeyspieler
 Schneider, Felix (* 1985), deutscher Koch
 Schneider, Ferdinand (1812–1875), österreichischer Politiker, Landtagsabgeordneter
 Schneider, Ferdinand (1866–1955), deutscher Ingenieur, Unternehmer und Erfinder
 Schneider, Ferdinand (1911–1984), deutscher Chemiker
 Schneider, Ferdinand Josef (1879–1954), deutscher Literaturhistoriker und Hochschullehrer
 Schneider, Florian (* 1991), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Schneider, Frank (* 1942), deutscher Musikwissenschaftler und Intendant
 Schneider, Frank (* 1958), deutscher Taucher, Fotograf und Reisejournalist
 Schneider, Frank (* 1958), deutscher Psychiater und Psychologe
 Schneider, Frank (* 1961), deutscher Politiker (FDP)
 Schneider, Frank (* 1963), deutscher Kommunalpolitiker (CDU), Bürgermeister von Langenfeld
 Schneider, Frank (* 1979), französischer Fußballschiedsrichter
 Schneider, Franz, deutscher Politiker, Bürgermeister von Görlitz
 Schneider, Franz (1871–1941), deutscher Flugzeugpionier
 Schneider, Franz (1877–1948), deutscher Bildhauer, Architekt und Denkmalpfleger
 Schneider, Franz (1894–1933), deutscher Kommunist und NS-Opfer
 Schneider, Franz (1898–1974), Schweizer Fotograf
 Schneider, Franz (* 1900), Schweizer Kundschafter für die GRU
 Schneider, Franz (1916–1985), deutscher Volksschauspieler und Hörspielsprecher
 Schneider, Franz (1920–1985), deutscher Politiker (CVP, CDU), MdB
 Schneider, Franz (1932–2017), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Liturgiewissenschaftler
 Schneider, Franz Albert (1802–1887), deutscher Kaufmann
 Schneider, Franz Anton (1777–1820), österreichischer Rechtsanwalt, Freiheitskämpfer und 1809 Oberbefehlshaber des Vorarlberger Volksaufstandes
 Schneider, Franz Egon (1880–1943), deutscher Kirchenrechtler
 Schneider, Franz Joseph (1912–1984), deutscher Journalist und Werbefachmann
 Schneider, Franz Paul (1902–1970), deutscher Staatswissenschaftler
 Schneider, Franz von (1812–1897), österreichischer Chemiker und Mediziner
 Schneider, Franz-Joachim (1925–2008), deutscher Verleger
 Schneider, Franzjosef († 1972), deutscher Heimatdichter
 Schneider, Fred (* 1951), US-amerikanischer Rockmusiker
 Schneider, Fridolin (1823–1899), Schweizer Jurist und Politiker
 Schneider, Fridolin (1850–1922), deutscher Lehrer und Politiker (Zentrum), MdR
 Schneider, Friedhelm (1928–2021), deutscher Politiker (SPD)
 Schneider, Friedhelm (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Friedrich (1786–1853), deutscher Komponist, Organist und Kapellmeister
 Schneider, Friedrich (1799–1855), deutscher Artillerieoffizier und Schlachtenmaler
 Schneider, Friedrich (1815–1864), deutscher Verleger
 Schneider, Friedrich (1836–1907), deutscher katholischer Theologe
 Schneider, Friedrich (1881–1974), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Schneider, Friedrich (1882–1945), deutscher Jurist und Polizeibeamter
 Schneider, Friedrich (1886–1966), Schweizer Politiker (SP)
 Schneider, Friedrich (1887–1962), deutscher Historiker
 Schneider, Friedrich (1913–1981), deutscher Jurist und Wissenschaftsmanager
 Schneider, Friedrich (1915–1977), deutscher Philosoph, Theologe, Hochschullehrer und evangelischer Priester
 Schneider, Friedrich (* 1937), deutscher Ingenieur und Professor für Mess- und Regelungstechnik
 Schneider, Friedrich (* 1949), deutsch-österreichischer Ökonom und Hochschullehrer
 Schneider, Friedrich Anton (1831–1890), deutscher Zoologe und Hochschullehrer
 Schneider, Friedrich August Adolf (1824–1878), deutscher Uhrmacher, Unternehmer und sächsischer Regionalpolitiker
 Schneider, Friedrich J. H. (1923–2000), deutscher Zeichner, Illustrator, Maler und Kunstdozent
 Schneider, Friedrich Wilhelm (1801–1879), deutscher Forstwissenschaftler und Mathematiker
 Schneider, Fritz (1838–1921), deutscher Schriftsteller und Politiker (DFP, FVp), MdR
 Schneider, Fritz (1875–1950), deutscher Maler, Illustrator, Kirchenmaler und Bühnenbildner
 Schneider, Fritz (1911–1985), Schweizer Entomologe
 Schneider, Fritz (1916–2006), deutscher Jurist und Politiker (FDP, CDU), MdL, rheinland-pfälzischer Landesminister
 Schneider, Fritz (* 1928), Schweizer Skispringer

Schneider, G 
 Schneider, Gabriel, Programmierer und Analytiker
 Schneider, Gabriel (* 1993), deutscher Schauspieler
 Schneider, Georg (1875–1949), deutscher Arzt und Politiker (LDP)
 Schneider, Georg (* 1876), deutscher Landrat
 Schneider, Georg (1876–1960), deutscher Archivar und Bibliothekar
 Schneider, Georg (1878–1958), deutscher Komponist, Kirchenmusiker und Lehrer
 Schneider, Georg (* 1889), deutscher politischer Funktionär (NSDAP)
 Schneider, Georg (1892–1977), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Schneider, Georg (1892–1961), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Georg (1902–1972), deutscher Schriftsteller, Politiker (FDP), MdL und Rektor
 Schneider, Georg (1909–1970), deutscher Biologe und Politiker (KPD/SED), MdV
 Schneider, Georg (* 1980), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler
 Schneider, Georg Abraham (1770–1839), deutscher Hornist, Komponist und preußischer Hofkapellmeister
 Schneider, Georg Jakob (1809–1883), deutscher Architekt
 Schneider, Georg Laurenz (1766–1855), deutscher Komponist und Dirigent
 Schneider, George J. (1877–1939), US-amerikanischer Politiker
 Schneider, Georges (1919–2010), Schweizer Bildhauer
 Schneider, Georges (1925–1963), Schweizer Skirennfahrer
 Schneider, Gerald (* 1962), Schweizer Politologe und Hochschullehrer
 Schneider, Gérard Ernest (1896–1986), Schweizer Maler
 Schneider, Gerd (1940–1983), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Gerd (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Gerd (* 1974), deutscher Filmregisseur und Autor
 Schneider, Gerhard (1904–1988), deutscher Verwaltungsjurist und Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
 Schneider, Gerhard (1913–2000), deutscher SS-Hauptsturmführer
 Schneider, Gerhard (1926–2004), deutscher Neutestamentler
 Schneider, Gerhard (* 1938), deutscher Romanist, emeritierter Professor
 Schneider, Gerhard (* 1938), deutscher Sammler verfemter Kunst
 Schneider, Gerhard (1942–2019), deutscher Politiker (SPD), MdA
 Schneider, Gerhard (* 1943), deutscher Historiker, Geschichtsdidaktiker und Hochschullehrer
 Schneider, Gerhard (* 1950), deutscher Politiker (CDU)
 Schneider, Gerhard (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Gerhard (* 1958), deutscher Werkstoffwissenschaftler und Hochschulrektor
 Schneider, Gerhard (* 1969), deutscher Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof in Rottenburg-Stuttgart
 Schneider, Gert (* 1948), deutscher Terrorist der Rote Armee Fraktion (bis 1983)
 Schneider, Gertrude (1928–2020), österreichische Historikerin und Hochschullehrerin
 Schneider, Gesa (* 1973), deutsche Kuratorin und Literaturwissenschaftlerin
 Schneider, Gisbert (1934–2018), deutscher Organist, Hochschullehrer und Kirchenmusikdirektor
 Schneider, Gottfried (1847–1905), deutscher Jurist und Politiker (NLP), MdR
 Schneider, Gottfried (* 1948), deutscher Violinist und Hochschulprofessor
 Schneider, Gotthold (1899–1975), deutscher Buchhändler, NS-Funktionär und Designer
 Schneider, Gottlieb (1828–1884), Schweizer Politiker und Richter
 Schneider, Gregor (* 1969), deutscher Künstler
 Schneider, Grit, deutsche Tennisspielerin
 Schneider, Guido, deutscher Produzent und DJ im Bereich der elektronischen Tanzmusik
 Schneider, Günter (* 1922), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Günter (* 1923), deutscher Schuldirektor und Politiker (LDPD), MdV
 Schneider, Günter (1924–2000), deutscher Fußballspieler und -funktionär
 Schneider, Günter (1930–2005), deutscher Bankmanager
 Schneider, Gunter (* 1953), deutsch-schwedischer Biochemiker
 Schneider, Gunter (* 1954), österreichischer Komponist und Interpret
 Schneider, Gunter (* 1964), deutscher Offizier, Generalleutnant des Heeres, Abteilungsleiter im Bundesministerium der Verteidigung
 Schneider, Günther (* 1955), deutscher Politiker (parteilos, ehemals CDU), MdL
 Schneider, Guntram (1951–2020), deutscher Gewerkschafter; NRW-Vorsitzender des DGB; Minister für Arbeit, Soziales und Integration des Landes NRW, Mitglied des Landtages NRW
 Schneider, Gustav (1847–1913), deutscher Jurist, Politiker und Oberbürgermeister von Erfurt und Magdeburg
 Schneider, Gustav (1857–1931), deutscher Verwaltungsjurist, zuletzt Regierungspräsident in Schleswig
 Schneider, Gustav (1877–1935), deutscher Politiker (DDP), MdR
 Schneider, Gustav (* 1899), deutscher Politiker (KPD), Mitglied der Verfassunggebenden Landesversammlung in Bayern
 Schneider, Gustav (1910–1988), deutscher Maler
 Schneider, Gustav Arsène (1866–1940), Schweizer Jurist und Politiker
 Schneider, Gustav Heinrich (1859–1909), deutscher Schriftsteller und Studentenhistoriker

Schneider, H 
 Schneider, Hannelore, deutsche Archivarin und Historikerin
 Schneider, Hannes (1890–1955), österreichischer Skipionier und Schauspieler
 Schneider, Hans (1860–1921), österreichischer Architekt des Historismus und Wiener Kommunalpolitiker
 Schneider, Hans (1888–1953), schweizerisch-niederländischer Kunsthistoriker
 Schneider, Hans (1904–1997), Schweizer Politiker (FDP)
 Schneider, Hans (1907–1994), deutscher Historiker und Studiendirektor
 Schneider, Hans (1909–1972), deutscher Wasserballspieler
 Schneider, Hans (1912–2010), deutscher Jurist
 Schneider, Hans (1913–1993), österreichischer Eishockeyspieler
 Schneider, Hans (1914–1972), deutscher Oberst im Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR
 Schneider, Hans (1921–2017), deutscher Antiquar und Musikverleger
 Schneider, Hans (1927–2014), britisch-US-amerikanischer Mathematiker und Hochschullehrer österreichischer Herkunft
 Schneider, Hans (1929–2023), deutscher Zoologe
 Schneider, Hans (1941–2022), deutscher evangelischer Theologe und Professor für Kirchengeschichte
 Schneider, Hans (* 1951), deutscher Jazz- und Improvisationsmusiker
 Schneider, Hans Bruno (1931–1997), österreichischer Historiker
 Schneider, Hans Ernst (1909–1999), deutscher SS-Hauptsturmführer und Literaturwissenschaftler
 Schneider, Hans Joachim (1928–2015), deutscher Jurist, Kriminologe und Psychologe
 Schneider, Hans Julius (* 1944), deutscher Philosophieprofessor
 Schneider, Hans Karl (1912–1991), deutscher Romanist, Hispanist, Galicist, Fremdsprachendidaktiker und Übersetzer
 Schneider, Hans Karl (1920–2011), deutscher Volkswirtschaftler
 Schneider, Hans R. (* 1897), deutscher Widerstandskämpfer und Kommunalpolitiker (parteilos)
 Schneider, Hans Ulrich (* 1956), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Schneider, Hans Uwe (1937–2018), deutscher Kabarettist, Schauspieler und Stimmenimitator
 Schneider, Hans-Jochen (1923–2006), deutscher Geologe und Hochschullehrer
 Schneider, Hans-Peter (1937–2021), deutscher Staatsrechtslehrer, Richter, Universitätsprofessor und Politikberater
 Schneider, Hans-Peter (* 1981), deutscher Autor
 Schneider, Hansjörg (1925–2011), deutscher Schriftsteller
 Schneider, Hansjörg (* 1938), Schweizer Schriftsteller
 Schneider, Hansjörg (* 1960), deutscher Künstler
 Schneider, Hansjörg (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Harald (* 1952), deutscher Politiker (SPD)
 Schneider, Harald (* 1962), deutscher Schriftsteller
 Schneider, Harold (1939–1994), US-amerikanischer Filmproduzent
 Schneider, Harri (1929–1992), deutscher Bildhauer
 Schneider, Hartmut (* 1937), deutscher Mediziner, Arzt für Neurologie und Psychiatrie, psychotherapeutische Medizin, Gruppenanalyse
 Schneider, Hawe (1930–2011), deutscher Jazzmusiker und Jazzjournalist
 Schneider, Hédy (1920–1992), ungarische Pianistin
 Schneider, Heidemarie (* 1944), deutsche Schauspielerin
 Schneider, Heinrich (1713–1766), deutscher Benediktiner und Abt
 Schneider, Heinrich (1790–1850), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Schneider, Heinrich (1801–1871), Oberamtmann, Landtagsabgeordneter
 Schneider, Heinrich (* 1837), Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtages
 Schneider, Heinrich (1852–1934), deutscher Manager
 Schneider, Heinrich (1859–1926), deutscher Hofjuwelier
 Schneider, Heinrich (* 1885), hessischer Politiker und Landrat des Landkreises Usingen
 Schneider, Heinrich (1889–1972), US-amerikanischer Bibliothekar und Germanist deutscher Herkunft
 Schneider, Heinrich (1894–1964), deutscher Kriegsverbrecher, Kreisleiter der NSDAP in Uelzen
 Schneider, Heinrich (1902–1972), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Schneider, Heinrich (1905–1985), deutscher Schriftsteller
 Schneider, Heinrich (1905–1980), deutscher Politiker (SPD), MdL und Gewerkschafter
 Schneider, Heinrich (1907–1974), deutscher Politiker (NSDAP, FDP/DPS), MdB
 Schneider, Heinrich (1908–1994), deutscher Theologe
 Schneider, Heinrich (1914–1967), deutscher Hauptmann der Schutzpolizei, SS-Hauptsturmführer, stellvertretender Kommandeur der Ordnungspolizei in Lyon und Kriegsverbrecher
 Schneider, Heinrich (1923–2000), deutscher Musiker
 Schneider, Heinrich (1929–2018), deutscher Politikwissenschaftler
 Schneider, Heinrich (* 1972), italienischer Koch
 Schneider, Heinrich Justus (1811–1884), deutscher Maler und Zeichner des Realismus
 Schneider, Heinrich Konrad (1828–1898), deutscher Pädagoge und Agrarwissenschaftler
 Schneider, Heinz (1921–2003), deutscher Kommunalpolitiker (SPD), Bürgermeister von Geretsried
 Schneider, Heinz (1932–2007), deutscher Tischtennisspieler
 Schneider, Heinz (* 1934), deutscher Diabetologe und Medizinhistoriker
 Schneider, Heinz (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Heinz (* 1960), deutscher Fußballtrainer
 Schneider, Heinz Werner (1947–2006), deutscher Szene-Gastronom, Filmschaffender und Maler
 Schneider, Helen (* 1952), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Schneider, Helene, US-amerikanische Politikerin
 Schneider, Helga (* 1937), italienische Schriftstellerin
 Schneider, Helga (* 1940), deutsche Lehrerin und Mundartdichterin
 Schneider, Helge (* 1955), deutscher Musiker, Entertainer, Schriftsteller und Regisseur
 Schneider, Hellmut (1923–2010), deutscher Politiker (CDU), MdL (Niedersachsen)
 Schneider, Helmut (1913–1984), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Schneider, Helmut (1919–2011), Schweizer Physiker
 Schneider, Helmut (* 1931), rumänisch-deutscher Verbandsfunktionär
 Schneider, Helmut (* 1966), deutscher Betriebswirtschaftler und Hochschullehrer
 Schneider, Helmuth (1920–1972), deutscher Schauspieler
 Schneider, Helmuth (* 1946), deutscher Althistoriker
 Schneider, Hendrik (* 1966), deutscher Rechtswissenschaftler
 Schneider, Henning (* 1939), deutscher Gynäkologe und Hochschullehrer
 Schneider, Henrich Daniel (1766–1829), deutscher Bürgermeister und Politiker
 Schneider, Herbert (1903–1970), deutscher Architekt
 Schneider, Herbert (1915–1995), deutscher Politiker (DP, CDU), MdBB, MdB
 Schneider, Herbert (1922–2022), deutscher Journalist und Autor
 Schneider, Herbert (1926–2016), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Schneider, Herbert (1929–2002), deutscher Politikdidaktiker
 Schneider, Herbert (* 1938), deutscher Ordensgeistlicher, Schriftsteller und Wallfahrtsrektor
 Schneider, Herbert (* 1941), deutscher Musikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Schneider, Herbert (* 1942), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Schneider, Hermann († 1868), deutscher Gutsbesitzer, Bürgermeister und Mitglied der kurhessischen Ständeversammlung
 Schneider, Hermann (1872–1953), deutscher Politiker (NSDAP), MdR, Reichsinspekteur für die Erzeugungsschlacht
 Schneider, Hermann (1874–1953), deutscher Psychiater, Philosoph und Pädagoge
 Schneider, Hermann (1879–1955), deutscher Weingärtner und Politiker (DVP), MdL
 Schneider, Hermann (1886–1961), deutscher Germanist
 Schneider, Hermann (1896–1980), deutscher Politiker (BCSV, CDU), MdL
 Schneider, Hermann (1901–1973), Schweizer Dichter und Schriftsteller
 Schneider, Hermann (* 1962), deutscher Musik- und Theaterwissenschaftler und Theaterintendant
 Schneider, Hermann Josef (1862–1921), böhmischer Komponist, Dirigent und Musikverleger
 Schneider, Hermann P. G. (* 1934), deutscher Mediziner
 Schneider, Hermine (1855–1911), deutsche Schriftstellerin
 Schneider, Hilde (1914–1961), deutsche Bühnen- und Filmschauspielerin
 Schneider, Hilde (1916–2008), deutsche Krankenschwester und evangelische Pfarrerin
 Schneider, Holger (* 1963), deutscher Handballspieler und -trainer
 Schneider, Holm (* 1969), deutscher Kinderarzt, Genforscher und Buchautor
 Schneider, Horst (1894–1984), deutscher Organist und Orgelsachverständiger
 Schneider, Horst (* 1911), deutscher Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Schneider, Horst (1927–2018), deutscher marxistischer Historiker, SED-Funktionär
 Schneider, Horst (* 1952), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Schneider, Horst Philipp (* 1962), deutscher Sprachwissenschaftler
 Schneider, Hortense (1833–1920), französische Operettendiva
 Schneider, Hugo (1841–1925), deutscher Maler und Architekt

Schneider, I 
 Schneider, Ilja (* 1984), deutscher Schachspieler
 Schneider, Ilka (* 1972), deutsche Biathletin
 Schneider, Ilse (1910–1991), deutsche Kunsterzieherin und Malerin
 Schneider, Inga (* 1968), deutsche Biathletin
 Schneider, Inge (1947–2021), deutsche Filmeditorin
 Schneider, Ingolf (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Ingrid (1946–2013), deutsche Politikerin (SPD), MdL Rheinland-Pfalz
 Schneider, Ingrid (* 1962), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Schneider, Inka (* 1967), deutsche Journalistin
 Schneider, Ira (1939–2022), US-amerikanischer Videokünstler und Fotograf
 Schneider, Isabel (* 1991), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Schneider, Ivo (* 1938), deutscher Mathematikhistoriker

Schneider, J 
 Schneider, Jacob (1818–1898), deutscher Pädagoge
 Schneider, Jacob Sparre (1853–1918), norwegischer Zoologe und Entomologe
 Schneider, Jacques (1879–1928), französischer Industrieller, Stifter der Schneider-Trophy
 Schneider, Jacques (* 1992), deutscher Basketballtrainer
 Schneider, Jakob (* 1994), deutscher Ruderer
 Schneider, Jan (* 1976), deutscher Leichtathlet
 Schneider, Jan (* 1978), deutscher Jazzmusiker und Hochschullehrer
 Schneider, Jan (* 1981), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Schneider, Jan Georg (* 1967), deutscher Sprachwissenschaftler
 Schneider, Jan-Marc (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Jana (* 2002), deutsche Schachspielerin
 Schneider, Jannik (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Jason, deutscher Jazzmusiker (Trompete, Komposition)
 Schneider, Jean-Luc (* 1959), französischer neuapostolischer Geistlicher
 Schneider, Jenny (1924–2004), Schweizer Kunsthistorikerin, Autorin und Museumsdirektorin
 Schneider, Jens (* 1969), deutscher Bauingenieur
 Schneider, Jens-Holger (* 1971), deutscher Politiker (AfD), MdL (Mecklenburg-Vorpommern)
 Schneider, Jens-Peter (* 1963), deutscher Rechtswissenschaftler
 Schneider, Jimmy (1923–1995), Schweizer Eisenplastiker, Zeichner und Maler
 Schneider, Joachim (* 1912), deutscher Schauspieler bei Bühne, Film und Fernsehen
 Schneider, Joachim (1939–2019), deutscher Gitarrenbauer
 Schneider, Joachim (* 1960), deutscher Historiker
 Schneider, Jochen (1942–2020), deutscher Kanute
 Schneider, Jochen (* 1947), deutscher General
 Schneider, Jochen (* 1970), deutscher Fußballfunktionär
 Schneider, Jochen M. (* 1969), deutscher Materialforscher
 Schneider, Johann (1702–1788), deutscher Komponist, Geiger und Organist
 Schneider, Johann (1792–1858), Schweizer Politiker
 Schneider, Johann (* 1944), deutscher Soziologe und Hochschulpräsident
 Schneider, Johann (* 1963), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Schneider, Johann Alois (1752–1818), deutscher Geistlicher, katholischer Bischof in Sachsen
 Schneider, Johann Balthasar (1612–1656), Gesandter des Heiligen Römischen Reiches beim Westfälischen Friedenskongress in Münster
 Schneider, Johann Baptist (1840–1905), österreichischer Geistlicher, Generalvikar und Weihbischof der Erzdiözese Wien
 Schneider, Johann Bernhard Michael (1905–1984), deutscher Schachkomponist
 Schneider, Johann Christian Jakob (1767–1837), deutscher Mediziner
 Schneider, Johann Friedemann (1669–1733), deutscher Logiker, Physiker und Jurist
 Schneider, Johann Friedrich (1804–1852), deutscher Jurist, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Schneider, Johann Gottlieb (1797–1856), deutscher Organist
 Schneider, Johann Gottlob junior (1789–1864), deutscher Komponist und Organist
 Schneider, Johann Gottlob senior (1753–1840), deutscher Organist und Kantor
 Schneider, Johann Gottlob Theaenus (1750–1822), deutscher Altphilologe und Naturwissenschaftler
 Schneider, Johann Jakob (1797–1859), deutsch-schweizerischer Mundartdichter, Dichter, Pfarrer und Schriftsteller
 Schneider, Johann Joseph (1777–1854), deutscher Arzt
 Schneider, Johann Kaspar (1753–1839), deutscher Landschafts- und Porträtmaler
 Schneider, Johann Rudolf (1804–1880), Schweizer Arzt und Politiker
 Schneider, Johann Traugott (1788–1835), deutscher Lokalhistoriker, Vereinsvorsitzender und Polizeiinspektor
 Schneider, Johanna (* 1986), deutsche Jazzmusikerin (Gesang, Komposition)
 Schneider, Johannes († 1551), deutscher Geistlicher und Weihbischof in Paderborn
 Schneider, Johannes (1824–1876), deutscher römisch-katholischer Pfarrer, Ordensgründer
 Schneider, Johannes (1857–1930), deutscher evangelischer Theologe
 Schneider, Johannes (1887–1914), deutscher Fußballtorhüter
 Schneider, Johannes (1895–1970), deutscher baptistischer Theologe
 Schneider, Johannes (1910–2006), deutscher mittellateinischer Philologe
 Schneider, Johannes (1931–1989), deutscher Prähistoriker
 Schneider, Johannes (* 1956), österreichischer Franziskaner und Theologe
 Schneider, Johannes (* 1964), deutscher Tibetologe und Indologe
 Schneider, John (* 1950), US-amerikanischer klassischer Gitarrist
 Schneider, John (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler
 Schneider, Jörg (1928–2016), deutscher Mediziner
 Schneider, Jörg (* 1934), deutscher Bauingenieur
 Schneider, Jörg (1935–2015), Schweizer Schauspieler
 Schneider, Jörg (* 1948), deutscher Paläontologe
 Schneider, Jörg (* 1958), deutscher Manager, ehemaliges Vorstandsmitglied der Münchener Rück
 Schneider, Jörg (* 1961), deutscher Filmregisseur und Kameramann
 Schneider, Jörg (* 1964), deutscher Wirtschaftsingenieur und Politiker (AfD), MdB
 Schneider, Jörg (* 1967), deutscher Politiker (SPD)
 Schneider, Jörg (* 1969), österreichischer Opernsänger (Tenor)
 Schneider, Josef (1891–1966), Schweizer Ruderer
 Schneider, Josef (1891–1971), deutscher Politiker (SPD)
 Schneider, Josef (1893–1978), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister und MdL Württemberg-Hohenzollern
 Schneider, Josef (* 1901), österreichischer Fußballspieler
 Schneider, Josef (1906–1998), römisch-katholischer Erzbischof von Bamberg
 Schneider, Josef (1911–1969), deutscher Schriftsteller und Lyriker sudetendeutscher Herkunft
 Schneider, Josef (1914–1976), deutscher Fußballtrainer
 Schneider, Josef (* 1957), deutscher Skilangläufer
 Schneider, Josef Honor (1804–1874), österreich-ungarischer Arzt, Schriftsteller und Naturforscher
 Schneider, Josefin (* 1997), deutsche Wasserspringerin
 Schneider, Joseph (* 1824), deutscher Jurist und Politiker
 Schneider, Joseph (1900–1986), deutscher Jurist, Präsident des Bundessozialgerichts
 Schneider, Jule (* 1986), deutsche Volleyballspielerin
 Schneider, Julia (* 1990), deutsche Verwaltungswissenschaftlerin und Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdA
 Schneider, Julia (* 1995), deutsche Fußballspielerin
 Schneider, Julian (* 1990), österreichischer Schauspieler
 Schneider, Julian (* 1996), deutscher Ruderer
 Schneider, Julius (1908–1988), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Schneider, Julius (* 1992), deutscher Politiker (SPD)
 Schneider, Junnosuke (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Schneider, Jürgen (1931–2012), deutscher Physiker
 Schneider, Jürgen (* 1934), deutscher Bauunternehmer und Pleitier
 Schneider, Jürgen (* 1937), deutscher Wirtschaftshistoriker
 Schneider, Jürgen, deutscher Pädagoge
 Schneider, Jürgen (* 1952), deutscher Übersetzer und Literaturwissenschafter
 Schneider, Justus (1842–1904), deutscher Arzt und Schriftsteller
 Schneider, Jutta (* 1964), deutsche Biologin; Professorin an der Universität Hamburg

Schneider, K 
 Schneider, Karin (1931–2019), deutsche Bibliothekarin und Handschriftenexpertin
 Schneider, Karl (1822–1882), deutscher Sänger der Stimmlage Tenor und Gesangspädagoge
 Schneider, Karl (1869–1940), deutscher Pazifist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Schneider, Karl (1870–1941), deutscher Jurist und Richter
 Schneider, Karl (1887–1969), deutscher Verwaltungsjurist
 Schneider, Karl (1892–1945), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Schneider, Karl (* 1895), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Karl (* 1902), österreichischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Schneider, Karl (1909–2000), deutscher Politiker (FDP), MdL
 Schneider, Karl (1912–1998), deutscher Mediävist und Runologe
 Schneider, Karl (1916–1996), deutscher Filmarchitekt, Szenenbildner und Maler
 Schneider, Karl (1918–2003), österreichischer Kaufmann und Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter
 Schneider, Karl (1926–2012), deutscher Politiker (CDU)
 Schneider, Karl (1928–1998), deutscher Theaterwissenschaftler, Regisseur und Intendant
 Schneider, Karl (1934–2020), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Schneider, Karl (* 1942), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Karl (* 1952), deutscher Politiker (CDU)
 Schneider, Karl Agnel (1766–1835), österreichisch-böhmischer Jurist und Schriftsteller
 Schneider, Karl August (1837–1911), deutscher Offizier, Bankier und Politiker (NLP), MdR
 Schneider, Karl August Wilhelm, preußischer Verwaltungsjurist und Landrat
 Schneider, Karl Camillo (1867–1943), deutsch-österreichischer Zoologe
 Schneider, Karl Ernst Christoph (1786–1856), deutscher Klassischer Philologe; Hochschullehrer in Breslau
 Schneider, Karl Friedrich (1905–1998), Schweizer Geigen- und Gitarrenbauer
 Schneider, Karl Heinz (1916–1971), deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof
 Schneider, Karl Heinz (1917–1991), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Schneider, Karl Heinz (* 1953), deutscher Neuzeithistoriker
 Schneider, Karl Ludwig (1919–1981), deutscher Angehöriger der Weißen Rose, Redakteur, Hochschullehrer für Germanistik und Philologie
 Schneider, Karl Max (1887–1955), deutscher Zoodirektor und Geisteswissenschaftler
 Schneider, Karl Samuel (1801–1882), evangelischer Superintendent und Lehrer
 Schneider, Karla (* 1938), deutsche Schriftstellerin
 Schneider, Karsten (* 1956), deutscher Konteradmiral (Marine der Bundeswehr)
 Schneider, Katharina (* 1985), deutsche Tischtennisspielerin
 Schneider, Käthe (* 1963), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Schneider, Kathrin (* 1962), deutsche Agraringenieurin und Politikerin (SPD)
 Schneider, Katja (* 1953), deutsche Kunsthistorikerin
 Schneider, Katrin (* 1990), deutsche Handballspielerin und -trainerin
 Schneider, Kerstin (* 1965), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin
 Schneider, Kjell (* 1976), deutscher Beachvolleyballnationalspieler
 Schneider, Klaus (1936–2021), deutscher Komponist, Jazzmusiker, Musikredakteur und Musikpädagoge
 Schneider, Klaus (* 1940), deutscher Jurist
 Schneider, Klaus (* 1950), deutscher Leichtathletik-Trainer
 Schneider, Klaus (* 1951), deutscher Maler, Zeichner und Fotograf
 Schneider, Klaus (1952–2007), deutscher Maler
 Schneider, Klaus F. (* 1958), deutscher Schriftsteller
 Schneider, Klaus-Jürgen (1930–2015), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Schneider, Konrad (* 1950), deutscher Archivar und Numismatiker
 Schneider, Konrad Viktor (1614–1680), deutscher Mediziner
 Schneider, Konstantin (* 1975), deutscher Ringer
 Schneider, Kristan (* 1981), österreichischer Mathematiker
 Schneider, Kurt (1885–1929), deutscher Fabrikant und Politiker, MdL
 Schneider, Kurt (1887–1967), deutscher Psychiater
 Schneider, Kurt (1900–1988), deutscher Marathonläufer
 Schneider, Kurt (1932–2023), österreichischer Radrennfahrer
 Schneider, Kurt Hugo (* 1988), amerikanischer Musiker, Sänger, Songwriter und Filmemacher

Schneider, L 
 Schneider, Lambert (1900–1970), deutscher Verleger aus katholischer Familie
 Schneider, Lambert (* 1943), deutscher klassischer Archäologe und Hochschullehrer in Hamburg
 Schneider, Lara (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Schneider, Larry (* 1949), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Schneider, Laura (* 1979), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Schneider, Lea (* 1989), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Schneider, Leon (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Lew (* 1961), US-amerikanischer Fernsehproduzent, Drehbuchautor, Schauspieler und Stand-up-Comedian
 Schneider, Liane (* 1957), deutsche Kinderbuch-Autorin
 Schneider, Lina (1831–1909), deutsche Literaturwissenschaftlerin, Schriftstellerin und Lehrerin
 Schneider, Lorenz (* 1990), deutscher Eishockeyspieler
 Schneider, Lothar (1939–2019), deutscher Ringer
 Schneider, Lothar (* 1943), deutscher Karikaturist
 Schneider, Lothar (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Louis (1805–1878), deutscher Schauspieler und Schriftsteller
 Schneider, Lucas (* 1995), deutscher Handballspieler
 Schneider, Ludwig (1855–1943), deutscher Architekt
 Schneider, Ludwig (1893–1977), deutscher Politiker (FDP), MdL
 Schneider, Ludwig (1898–1978), deutscher Politiker (FDP, DP, CDU), MdB
 Schneider, Ludwig (1902–1944), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Schneider, Ludwig (1907–1975), deutscher Schachfunktionär und Schachspieler
 Schneider, Ludwig (1941–2018), deutscher Journalist und messianischer Jude
 Schneider, Ludwig Karl Eduard (1809–1889), Politiker und Botaniker
 Schneider, Luise (1894–1964), deutsche Kinder- und Jugendbuchverlegerin
 Schneider, Luitgard (1893–1972), deutsche Ärztin und Politikerin (CDU)
 Schneider, Lynn (* 1996), deutsche Handballspielerin

Schneider, M 
 Schneider, Magda (1909–1996), deutsche Schauspielerin
 Schneider, Maik (* 1987), deutscher Erzieher und Politiker (NPD)
 Schneider, Makke (* 1974), deutscher Schauspieler
 Schneider, Manfred (1925–2020), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Schneider, Manfred (1934–2009), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Manfred (1935–2016), deutscher Geodät und Hochschullehrer
 Schneider, Manfred (* 1938), deutscher Manager
 Schneider, Manfred (* 1941), deutscher Ruderer
 Schneider, Manfred (* 1944), deutscher Germanist
 Schneider, Manfred (1953–2008), deutscher Komponist, Arrangeur und Dirigent
 Schneider, Manfred (* 1957), deutscher Plastiker und Maler
 Schneider, Marc (* 1973), US-amerikanischer Ruderer
 Schneider, Marc (* 1980), Schweizer Fussballspieler
 Schneider, Marcel (* 1964), Schweizer Manager
 Schneider, Marcel (* 1986), deutscher Boxer
 Schneider, Marcel (* 1990), deutscher Golfsportler
 Schneider, Marco (* 2001), österreichischer American-Footballspieler
 Schneider, Mareike (* 1986), deutsche Fitness-Bloggerin, Fitnesscoach, Model, Unternehmerin
 Schneider, Margit (* 1967), österreichische Politikerin (SPÖ), Abgeordnete zum Kärntner Landtag
 Schneider, Maria (1898–1979), österreichische Politikerin (NWB), Abgeordnete zum Nationalrat
 Schneider, Maria (* 1923), deutsche Politikerin (SED), MdV, Mitglied des Staatsrats der DDR
 Schneider, Maria (1952–2011), französische Schauspielerin
 Schneider, Maria (* 1960), US-amerikanische Komponistin, Bandleaderin und Arrangeurin
 Schneider, Maria (* 1983), deutsche Schlagwerkerin, insbesondere Vibraphonistin und Marimbaspielerin
 Schneider, Marianne († 2023), deutsche Übersetzerin
 Schneider, Marie (* 1968), österreichische Schauspielerin
 Schneider, Marina (* 1990), österreichische Leichtathletin; Miss Austria 2008
 Schneider, Mario (* 1970), deutscher Regisseur, Autor, Filmkomponist und Fotograf
 Schneider, Marion (* 1945), deutsche Autorin, Dozentin und Fremdenführerin
 Schneider, Marion (* 1956), deutsche Unternehmerin und Autorin
 Schneider, Marion (* 1976), deutsche Schauspielerin
 Schneider, Marius (1903–1982), deutscher Musikethnologe
 Schneider, Mark (* 1965), deutscher Wirtschaftsmanager
 Schneider, Markus (* 1960), Schweizer Journalist und Buchautor
 Schneider, Markus (* 1974), deutscher Produktionslogistikwissenschaftler
 Schneider, Martin, deutscher Basketballspieler
 Schneider, Martin, deutscher Komponist und Instrumentalist
 Schneider, Martin, deutscher Turnlehrer
 Schneider, Martin (1839–1904), deutscher Jurist und Politiker, MdR
 Schneider, Martin (1892–1967), deutscher Politiker (GB/BHE), MdL
 Schneider, Martin (1938–2021), deutscher Opernregisseur und Hochschullehrer
 Schneider, Martin (* 1964), deutscher Schauspieler und Komiker
 Schneider, Martin (* 1966), deutscher Elektrotechnik-Ingenieur und Professor an der Uni Bremen
 Schneider, Martin (* 1967), deutscher Sportreporter und Fußballkommentator
 Schneider, Martin (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Martin Gotthard (1930–2017), deutscher Kirchenmusiker, Kirchenmusikdirektor und Landeskantor
 Schneider, Mary (* 1932), australische Sängerin
 Schneider, Maschinka (1815–1882), deutsche Opernsängerin (Sopran/Mezzosopran)
 Schneider, Mathieu (* 1969), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Schneider, Matt (* 1985), kanadisch-neuseeländischer Eishockeyspieler
 Schneider, Matthäus (1877–1944), deutscher Politiker (SPD), MdL und Widerstandskämpfer
 Schneider, Matthias (* 1959), deutscher Kirchenmusiker und Musikwissenschaftler
 Schneider, Matthias (* 1962), deutscher Politiker (CDU) und Landrat
 Schneider, Max (1853–1933), deutscher Publizist, Verleger und Propagandist des frühen Skilaufs
 Schneider, Max (1859–1939), deutscher Bibliothekar
 Schneider, Max (1875–1967), deutscher Musikhistoriker
 Schneider, Max (* 1887), österreichischer Fotograf und Kunstmaler
 Schneider, Max (1904–1979), schweizerisch-deutscher Physiologe
 Schneider, Max (1909–1958), tschechoslowakisch-deutscher kommunistischer Parteifunktionär
 Schneider, Max (1915–1987), deutscher Parteifunktionär (NDPD), MdV
 Schneider, Max (1921–2010), österreichischer Politiker (KPÖ), Aktivist gegen Faschismus und Zeitzeuge der NS-Zeit
 Schneider, Max (* 1992), US-amerikanischer Schauspieler, Tänzer, Model und Sänger
 Schneider, Meret (* 1992), Schweizer Politikerin (GPS)
 Schneider, Michael (1612–1639), deutscher Philosoph
 Schneider, Michael (1855–1929), österreichischer Politiker (CSP), Landtagsabgeordneter
 Schneider, Michael (1909–1994), deutscher Organist, Chorleiter, Musikpädagoge, Musikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Schneider, Michael (1942–1997), deutscher Mathematiker
 Schneider, Michael (* 1943), deutscher Schriftsteller und Publizist
 Schneider, Michael (* 1944), deutscher Historiker und Politikwissenschaftler
 Schneider, Michael (* 1949), deutscher katholischer Theologe
 Schneider, Michael (* 1953), deutscher Blockflötist und Dirigent
 Schneider, Michael (1953–2022), deutscher Politiker (Die Linke), MdA
 Schneider, Michael (* 1954), deutscher Politiker (CDU)
 Schneider, Michael (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Michael (* 1964), Schweizer Komponist und Musikwissenschaftler
 Schneider, Michael (* 1967), österreichischer Druckgraphiker
 Schneider, Michael (* 1968), deutscher Bankfachwirt und Politiker (CDU), MdL
 Schneider, Michael (* 1970), deutscher Fernsehregisseur
 Schneider, Mirko (* 1994), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Schneider, Monique, Schweizer Basketballspielerin
 Schneider, Moritz (* 1999), deutscher Basketballspieler
 Schneider, Moses (* 1966), deutscher Musikproduzent
 Schneider, Mycle (* 1959), deutscher Energie- und Atompolitikberater

Schneider, N 
 Schneider, Nadine (* 1990), deutsche Schriftstellerin
 Schneider, Nicolaus (1884–1953), luxemburgischer Altorientalist
 Schneider, Niels (* 1987), frankokanadischer Schauspieler
 Schneider, Nikolaus (* 1947), deutscher evangelischer Theologe
 Schneider, Nils (* 1969), deutscher Allgemein- und Palliativmediziner
 Schneider, Nina (* 1973), österreichische Autorin, Schauspielerin und Übersetzerin
 Schneider, Noemi (* 1982), deutsche Regisseurin und Autorin
 Schneider, Norbert (* 1935), deutscher Jurist und Politiker (CDU), MdL
 Schneider, Norbert (* 1940), deutscher Theologe, Medienmanager und Publizist
 Schneider, Norbert (1945–2019), deutscher Kunsthistoriker
 Schneider, Norbert (* 1979), österreichischer Sänger, Songwriter, Musikproduzent und Gitarrist
 Schneider, Norbert F. (* 1955), deutscher Hochschullehrer, Professor für Soziologie
 Schneider, Norman (* 1972), deutscher Figurenbildner und Puppenspieler
 Schneider, Notker (1957–2021), deutscher Philosoph und Hochschullehrer

Schneider, O 
 Schneider, Oscar (* 1927), deutscher Politiker (CSU), MdB
 Schneider, Oswald (1885–1965), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Schneider, Othmar (1928–2012), österreichischer Skirennläufer und Sportschütze
 Schneider, Otto (1815–1880), deutscher Klassischer Philologe
 Schneider, Otto (1890–1946), deutscher Bildhauer und Keramiker
 Schneider, Otto (1902–1947), deutscher Politiker (CDU in der SBZ)
 Schneider, Otto (1904–1992), deutscher Politiker und Oberbürgermeister der Stadt Zwickau (1954–1958)
 Schneider, Otto (1912–1991), österreichischer Komponist, Musikpädagoge und Musikwissenschaftler
 Schneider, Otto Wilhelm (1896–1975), deutscher Politiker (DP), MdL

Schneider, P 
 Schneider, Patrick (* 1972), deutscher Leichtathlet
 Schneider, Patrick (* 1992), deutscher Leichtathlet
 Schneider, Paul († 1545), Görlitzer Konsul
 Schneider, Paul (1872–1936), deutscher Jurist und Politiker
 Schneider, Paul (* 1884), deutscher Maler und Graphiker, Hofmaler des Kaisers Wilhelm II.
 Schneider, Paul (1892–1974), deutscher Politiker (NSDAP)
 Schneider, Paul (1892–1975), deutscher Holzschnitzer
 Schneider, Paul (1897–1939), deutscher evangelischer Pfarrer
 Schneider, Paul (1920–2002), deutscher Organist und Hochschulprofessor
 Schneider, Paul (1927–2021), deutscher Bildhauer
 Schneider, Paul (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler
 Schneider, Paul, US-amerikanischer Regisseur, Filmproduzent und Hochschullehrer
 Schneider, Paula (* 1976), deutsche Schriftstellerin und Hörfunkautorin
 Schneider, Peter (1882–1958), deutscher Heimatforscher und Gymnasiallehrer
 Schneider, Peter (1909–1984), deutscher Politiker (SPD) und Widerstandskämpfer
 Schneider, Peter (1919–1965), österreichischer Bildhauer
 Schneider, Peter (1920–2002), Schweizer Rechtswissenschaftler und Professor in Mainz
 Schneider, Peter (1925–2004), deutscher evangelischer Missionar, Gründer eines Missionswerks und Geschäftsführer der Deutschen Evangelischen Allianz
 Schneider, Peter (* 1939), österreichischer Dirigent
 Schneider, Peter (* 1940), deutscher Schriftsteller
 Schneider, Peter (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Peter (* 1947), deutscher Jiu-Jitsuka und Sportfunktionär
 Schneider, Peter (* 1953), deutscher Mathematiker
 Schneider, Peter (* 1957), Schweizer Psychoanalytiker und Schriftsteller
 Schneider, Peter (* 1958), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Schneider, Peter (* 1961), deutscher Politiker (AUF), Vorsitzender der AUF-Partei
 Schneider, Peter (* 1964), deutscher Schwimmsportler
 Schneider, Peter (* 1975), deutscher Schauspieler und Musiker
 Schneider, Peter (* 1991), österreichischer Eishockeyspieler
 Schneider, Peter F. (1942–1999), deutscher Fotograf, Regisseur, Produzent und Filmemacher
 Schneider, Peter Friedrich (1901–1981), deutscher Architekt
 Schneider, Peter Joseph (1791–1871), badischer Arzt, Musikwissenschaftler und Philosoph
 Schneider, Peter M. (1955–2022), deutscher forensischer Molekulargenetiker
 Schneider, Peter-Jürgen (* 1947), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Schneider, Petra (* 1963), deutsche Schwimmerin
 Schneider, Petra (* 1972), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Schneider, Philip (* 1981), österreichischer Volleyball-Nationalspieler
 Schneider, Philipp (1832–1897), bayerischer Abgeordneter und Landwirt
 Schneider, Philipp (1896–1954), österreichischer Rechtsmediziner und Hochschullehrer
 Schneider, Pippa (* 1994), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)

Schneider, R 
 Schneider, Rachel (* 1991), US-amerikanische Leichtathletin
 Schneider, Ralf (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Ralf (* 1966), deutscher Anglist und Literaturwissenschaftler
 Schneider, Ralf (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Ralph R. (* 1958), deutscher Paläozeanograph und Klimaforscher
 Schneider, Randy (* 2001), schweizerisch-philippinischer Fussballspieler
 Schneider, Raphael (* 1970), deutscher Schauspieler
 Schneider, Raymond (1922–2010), Schweizer Meteorologe
 Schneider, Regine (* 1952), deutsche Journalistin und Autorin von Sachbüchern
 Schneider, Reiner (* 1942), deutscher Politiker (CDU), MdVK, MdB
 Schneider, Reinhard (1934–2020), deutscher Historiker
 Schneider, Reinhard (* 1952), deutscher Autor und Regisseur von Dokumentarfilmen und Hörfunkfeatures
 Schneider, Reinhard (* 1968), deutscher Betriebswirt und Geschäftsführer
 Schneider, Reinhilt (* 1946), deutsche Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin
 Schneider, Reinhold (1903–1958), deutscher Schriftsteller
 Schneider, Renate (* 1939), deutsche Politikerin (LDPD, FDP), MdL
 Schneider, René (1913–1970), chilenischer General
 Schneider, René (* 1973), deutscher Fußballspieler
 Schneider, René (* 1976), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (SPD), MdL
 Schneider, Reto U. (* 1963), Schweizer Wissenschaftsjournalist
 Schneider, Richard (1823–1911), deutscher Jurist, Mitglied der Ersten Kammer der Badischen Ständeversammlung
 Schneider, Richard (1835–1917), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Schneider, Richard (1876–1941), deutscher Landwirt und Politiker (KPD)
 Schneider, Richard (* 1884), deutscher Komponist und Musikpädagoge
 Schneider, Richard (1893–1987), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, im KZ Dachau inhaftiert
 Schneider, Richard (1903–1998), deutscher Bauunternehmer und diplomierter Ingenieur
 Schneider, Richard (1919–1982), deutscher Fußballspieler und Trainer
 Schneider, Richard C. (* 1957), deutscher Journalist, Autor, Dokumentarfilmer und Leiter von ARD-Studios
 Schneider, Richard Ludwig (1857–1913), deutscher Komponist und Musikpädagoge
 Schneider, Rob (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Schneider, Robert (1807–1871), deutscher Jurist und Politiker, Justizminister im Königreich Sachsen
 Schneider, Robert (1809–1885), deutscher Maler
 Schneider, Robert (1868–1945), österreichischer Politiker (CSP) und Sägewerkbesitzer, Landtagsabgeordneter zum Vorarlberger Landtag
 Schneider, Robert (1875–1945), deutscher Schriftsteller und Dichter
 Schneider, Robert (1944–2021), deutscher Maler und Zeichner
 Schneider, Robert (* 1961), österreichischer Schriftsteller
 Schneider, Robert (* 1964), deutscher Rechtsanwalt und Fußballspielerberater
 Schneider, Robert (* 1976), deutscher Journalist
 Schneider, Robert von (1854–1909), österreichischer Klassischer Archäologe
 Schneider, Roger (1910–2005), Schweizer Schriftsteller
 Schneider, Roger (* 1983), Schweizer Speedskater
 Schneider, Roland (1937–2015), deutscher Jazzpianist
 Schneider, Roland (1939–2007), deutscher Japanologe
 Schneider, Rolf, deutscher Medizinpädagoge
 Schneider, Rolf (* 1932), deutscher Schriftsteller
 Schneider, Rolf (* 1936), Schweizer Politiker
 Schneider, Rolf (* 1940), deutscher Mathematiker
 Schneider, Rolf Michael (* 1950), deutscher Klassischer Archäologe
 Schneider, Romain (* 1962), luxemburgischer Politiker, Mitglied der Chambre
 Schneider, Roman (* 1982), Schweizer Radballer
 Schneider, Romy (1938–1982), deutsch-französische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Schneider, Ronnie (* 1994), US-amerikanischer Tennisspieler
 Schneider, Roy L. (* 1939), US-amerikanischer Politiker
 Schneider, Rudi (1908–1957), österreichischer Motor-Mechaniker und parapsychologisches Medium
 Schneider, Rudibert (1914–1978), deutscher Politiker (GB), MdL
 Schneider, Rudolf (1852–1911), deutscher Militärhistoriker und Gymnasiallehrer
 Schneider, Rudolf (1875–1956), deutscher Jurist und Oberlandesgerichtspräsident Hamm
 Schneider, Rudolf (1882–1917), deutscher Marineoffizier
 Schneider, Rudolf (1890–1956), deutscher Schriftsteller
 Schneider, Rudolf (* 1916), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Rudolf (1921–1986), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Rudolph (1876–1933), deutscher Volkswirt, Manager und Politiker (DVP), MdR
 Schneider, Rudy (* 2000), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler

Schneider, S 
 Schneider, Sabina (1831–1891), Benediktinerin, Klostergründerin
 Schneider, Sabine (* 1956), deutsche Malerin, Grafikerin, Kunst- und Kulturvermittlerin
 Schneider, Sabrina (* 1983), deutsche Fußballspielerin
 Schneider, Sacha (* 1972), luxemburgischer Fußballspieler
 Schneider, Samuel (* 1995), deutscher Schauspieler
 Schneider, Sandra Maren (* 1988), deutsche Schauspielerin, Sprecherin, Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Schneider, Sarah (* 1996), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Schneider, Sascha (1870–1927), deutscher Maler und Buchillustrator von Karl May
 Schneider, Sascha (* 1976), deutscher Karateka
 Schneider, Saskia, deutsche Konzertflötistin
 Schneider, Sebastian (* 1963), deutscher katholischer Theologe
 Schneider, Sebastian (* 1985), deutscher Handballspieler und -trainer
 Schneider, Sebastian (* 1991), deutscher Schauspieler
 Schneider, Sepp (* 1991), österreichischer Nordischer Kombinierer
 Schneider, Severin (1931–2018), österreichischer Benediktinerpater und Pädagoge
 Schneider, Siegbert (* 1913), sudetendeutscher Jurist und Kommunalpolitiker (NSDAP)
 Schneider, Siegfried (1894–1935), deutscher Franziskaner-Pater und Verfasser christlicher Literatur; Former der Krippenbewegung im deutschsprachigen Raum
 Schneider, Siegfried (* 1937), deutscher Journalist, Autor und Drehbuchautor
 Schneider, Siegfried (* 1939), deutscher Volleyballspieler und -trainer
 Schneider, Siegfried (1946–2016), deutscher Kommunalpolitiker (CDU) und Bürgermeister
 Schneider, Siegfried (* 1956), deutscher Politiker (CSU), MdL
 Schneider, Siegfried (1958–2010), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Sieglinde, deutsche Sängerin (dramatischer Sopran)
 Schneider, Siegmar (1916–1995), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Schneider, Sigrid (1928–1995), deutsche Politikerin (FDP), MdL
 Schneider, Silke (* 1967), deutsche Juristin, politische Beamtin (Bündnis 90/Die Grünen), Gerichtspräsidentin (Landgericht) und Richterin am Schleswig-Holsteinischen Landesverfassungsgericht
 Schneider, Silvana E. (* 1953), deutsche Autorin und Lyrikerin
 Schneider, Silvia (* 1982), österreichische Fernsehmoderatorin
 Schneider, Silvio (* 1969), deutscher Gitarrist
 Schneider, Simon (* 1996), deutscher Moderator und Filmemacher
 Schneider, Sophia (* 1997), deutsche Biathletin
 Schneider, Sophie (1866–1942), deutsche Malerin
 Schneider, Stefan (* 1956), deutscher Jurist, Richter am Bundesfinanzhof
 Schneider, Stefan (* 1962), deutscher Stadionsprecher und Radiomoderator
 Schneider, Stefan (* 1969), deutscher Regattasegler
 Schneider, Stefan (* 1980), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Schneider, Stefan Maria (* 1980), deutscher Filmkomponist, Musiker und Produzent
 Schneider, Steffen (* 1970), deutscher Romanist
 Schneider, Steffen (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Stephan (1878–1952), österreichischer Landwirt und Politiker (SDAP), MdL (Burgenland)
 Schneider, Stephan Marc (* 1970), deutscher Komponist
 Schneider, Stephan Paul (* 1958), deutscher Künstler
 Schneider, Stephanie (* 1972), deutsche Schriftstellerin
 Schneider, Stephanie (* 1990), deutsche Bobsportlerin
 Schneider, Stephen (1945–2010), US-amerikanischer Klimatologe
 Schneider, Steven (* 1974), US-amerikanischer Filmproduzent
 Schneider, Susanne (* 1952), deutsche Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 Schneider, Susanne (* 1967), deutsche Politikerin (FDP), MdL
 Schneider, Susanne A. (* 1978), deutsche Neurologin
 Schneider, Sven (* 1972), deutscher Chemiker
 Schneider, Sven (* 1979), deutsch-brasilianischer Dartspieler
 Schneider, Sydney (* 1999), US-amerikanisch-jamaikanische Fußballtorhüterin
 Schneider, Sylk (* 1966), deutscher Autor und Museumsleiter
 Schneider, Sylvia, deutsche Kanutin

Schneider, T 
 Schneider, Tanja (* 1974), österreichische Skirennläuferin
 Schneider, Tatjana (* 1974), deutsche Architektin
 Schneider, Thekla (1854–1936), deutsche Schriftstellerin
 Schneider, Theo (* 1960), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Schneider, Theodor (1703–1764), Priester, Jesuit, erster katholischer deutscher Missionar in Nordamerika
 Schneider, Theodor (1827–1909), deutscher Musiker
 Schneider, Theodor (1911–1988), deutscher Mathematiker
 Schneider, Theodor (* 1930), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Schneider, Thomas (1875–1954), deutscher Automobilpionier
 Schneider, Thomas (* 1932), deutscher Ruderer
 Schneider, Thomas (* 1954), deutscher Radrennfahrer
 Schneider, Thomas (* 1962), deutscher Sportmediziner, Hochschullehrer
 Schneider, Thomas (* 1964), deutscher Ägyptologe und Hochschullehrer
 Schneider, Thomas (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Thomas (* 1972), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Schneider, Thomas (* 1988), deutscher Sprinter
 Schneider, Thomas Friedrich (* 1961), deutscher Diplomat und Botschafter
 Schneider, Thomas Martin (* 1962), evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Schneider, Til (* 1981), deutscher Jazzmusiker (Posaune, Komposition)
 Schneider, Tim (* 1997), deutscher Basketballspieler
 Schneider, Timm (* 1988), deutscher Handballspieler
 Schneider, Tine (* 1956), deutsche Jazzpianistin
 Schneider, Tino (* 1991), Schweizer Politiker (CVP)
 Schneider, Tobias (* 1981), deutscher Eisschnellläufer
 Schneider, Tom (* 1959), US-amerikanischer Pokerspieler
 Schneider, Tonio (* 1991), deutscher Filmschauspieler
 Schneider, Torgen (* 1964), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Schneider, Torsten (* 1969), deutscher Politiker (SPD), MdA
 Schneider, Trudpert (1804–1899), deutscher Fotograf

Schneider, U 
 Schneider, Ulrich (* 1950), deutscher Kunsthistoriker
 Schneider, Ulrich (* 1954), deutscher Historiker, Bundessprecher der VVN-BdA
 Schneider, Ulrich (* 1958), deutscher Soziallobbyist
 Schneider, Ulrich (* 1972), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdB
 Schneider, Ulrich Johannes (* 1956), deutscher Philosophiehistoriker und Bibliothekar
 Schneider, Ulrike (* 1965), deutsche Romanistin
 Schneider, Urs (* 1939), Schweizer Violinist und Dirigent
 Schneider, Urs Peter (* 1939), Schweizer Komponist, Pianist und Klavierpädagoge
 Schneider, Ursula (* 1956), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Schneider, Ursula (* 1961), österreichische Architektin
 Schneider, Ute (* 1960), deutsche Buchwissenschaftlerin
 Schneider, Ute (* 1960), deutsche Neuzeithistorikerin
 Schneider, Uwe (* 1943), deutscher Kommunalpolitiker (CDU), Genealoge, Heimatforscher und Autor
 Schneider, Uwe (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Uwe (* 1964), deutscher Hörfunkjournalist und Medienmanager
 Schneider, Uwe (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Uwe H. (* 1941), deutscher Jurist und Professor an der TU Darmstadt

Schneider, V 
 Schneider, Valérie, Schweizer Schauspielerin
 Schneider, Veronika (* 1987), ungarische Schachspielerin
 Schneider, Viktor (1910–2005), österreichischer Politiker (SPÖ), Landtagsabgeordneter
 Schneider, Volker (* 1946), deutscher Lehrer und Chorleiter
 Schneider, Volker (* 1952), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Schneider, Volker (* 1955), deutscher Politiker (parteilos, Die Linke), MdB
 Schneider, Volkmar (* 1940), deutscher Pathologe
 Schneider, Volkmar (* 1949), deutscher Redakteur und Autor des Greizer Heimatkalenders
 Schneider, Vreni (* 1964), Schweizer Skirennfahrerin

Schneider, W 
 Schneider, Wally (* 1959), Schweizer Musikerin
 Schneider, Walter (1903–1933), deutscher Arbeitersportler, Mitglied der KPD und Opfer des Eisleber Blutsonntags
 Schneider, Walter (* 1925), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Schneider, Walter (1927–2010), deutscher Motorradrennfahrer
 Schneider, Walter (* 1949), deutscher Jurist und ehemaliger Landrat des Landkreises Lörrach
 Schneider, Werner (* 1915), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Werner (1920–1995), deutscher Sportmoderator und -kommentator für das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF)
 Schneider, Werner (1935–2022), deutscher Designer und Kalligraf
 Schneider, Werner (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Werner (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Wilfried (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Wilhelm (1781–1811), deutscher Komponist und Pianist
 Schneider, Wilhelm (1807–1867), deutscher Richter und Politiker, MdL
 Schneider, Wilhelm (1847–1909), Bischof von Paderborn
 Schneider, Wilhelm (1882–1939), deutscher Chemiker
 Schneider, Wilhelm (1885–1979), deutscher Linguist, Germanist und Pädagoge
 Schneider, Wilhelm (* 1894), deutscher Politiker (NSDAP), MdL
 Schneider, Wilhelm (1900–1980), deutscher Chemiker und Mitentwickler des Agfa-Color-Verfahrens
 Schneider, Wilhelm (1906–1943), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Schneider, Wilhelm (1907–1988), polnischer Stabhochspringer
 Schneider, Wilhelm (1910–2003), deutscher Dermatologe
 Schneider, Wilhelm (1913–1995), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Schneider, Wilhelm (1915–2003), deutscher Lehrer und Politiker (SPD), MdL Bayern
 Schneider, Wilhelm (1926–2007), deutscher Kommunalpolitiker
 Schneider, Wilhelm (* 1958), deutscher Kommunalpolitiker
 Schneider, Wilhelm (* 1965), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Schneider, Wilhelm Gottlieb (1814–1889), deutscher Entomologe, Botaniker und Mykologe
 Schneider, Willi (* 1963), deutscher Skeletonfahrer und Skeletontrainer
 Schneider, William (* 1959), US-amerikanischer Anwalt und Politiker
 Schneider, Willy (1884–1967), deutscher Politiker (SPD), MdL Rheinland-Pfalz
 Schneider, Willy (1905–1989), deutscher Volkssänger
 Schneider, Willy (1907–1983), deutscher Komponist, Musikpädagoge und Dirigent
 Schneider, Willy (* 1963), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Schneider, Woldemar (1919–2010), deutscher pharmazeutischer Chemiker und Hochschullehrer
 Schneider, Wolf (1925–2022), deutscher Journalist, Sachbuchautor und Sprachkritiker
 Schneider, Wolf-Dieter (* 1942), deutscher Metallurg, Manager der Gießereiindustrie und Hochschullehrer
 Schneider, Wolfgang (1912–2007), deutscher Pharmaziehistoriker
 Schneider, Wolfgang (1932–2011), deutscher Mediziner
 Schneider, Wolfgang (1938–2003), deutscher Historiker, Gewichtheber und Autor
 Schneider, Wolfgang, deutscher Schauspieler
 Schneider, Wolfgang (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Schneider, Wolfgang (* 1948), deutscher Architekt, Präsident der Architektenkammer Niedersachsen
 Schneider, Wolfgang (* 1950), deutscher Militärhistoriker und Oberst
 Schneider, Wolfgang (* 1950), deutscher Psychologe
 Schneider, Wolfgang (* 1952), deutscher Mediziner, Arzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Psychiatrie, Sozialmedizin und Psychoanalyse
 Schneider, Wolfgang (* 1953), deutscher Suchtforscher
 Schneider, Wolfgang (* 1954), deutscher Kulturwissenschaftler
 Schneider, Wolfgang Christian (* 1947), deutscher Philosoph
 Schneider, Wolfgang Zicke (* 1945), deutscher Jazzschlagzeuger
 Schneider, Wolfram (1942–2022), deutscher Bildhauer und Graphiker

Schneider, Y 
 Schneider, Yann (* 1986), französischer Fußballspieler

Schneider-

Schneider-A 
 Schneider-Ammann, Johann (* 1952), Schweizer Unternehmer und Politiker (FDP)

Schneider-B 
 Schneider-Braunberger, Andrea H. (* 1968), deutsche Historikerin
 Schneider-Bürger, Martha (1903–2001), deutsche Ingenieurin

Schneider-C 
 Schneider-Carius, Karl (1896–1959), deutscher Meteorologe
 Schneider-Clauß, Wilhelm (1862–1949), Kölscher Mundart Autor

Schneider-D 
 Schneider-Davids, Eduard (1869–1970), deutscher Baumeister, Ingenieur, Baurat
 Schneider-Didam, Wilhelm (1869–1923), deutscher Porträtmaler der Düsseldorfer Schule

Schneider-E 
 Schneider-Edenkoben, Richard (1899–1986), deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor, Regisseur und Maler
 Schneider-Esleben, Evamaria (1922–2007), deutsche Dichterin
 Schneider-Esleben, Florian (1947–2020), deutscher Musiker
 Schneider-Esleben, Paul (1915–2005), deutscher Architekt

Schneider-F 
 Schneider-Flume, Gunda (* 1941), deutsche evangelische Theologin und Regionalbischof
 Schneider-Foerstl, Josephine (1885–1973), deutsche Schriftstellerin
 Schneider-Forst, Angela (* 1963), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Schneider-Freyermuth, Ortwin Sam (* 1958), deutschamerikanischer Videospiel-Manager, Rechtsanwalt und Filmproduzent

Schneider-G 
 Schneider-Gärtner, Eva Maria (* 1964), deutsche Politikerin (AfD), MdL
 Schneider-Grube, Sigrid (* 1941), deutsche Pädagogin und Sozialarbeiterin

Schneider-H 
 Schneider-Herrmann, Gisela (1893–1992), deutsch-niederländische Klassische Archäologin

Schneider-J 
 Schneider-Jacoby, Martin (1956–2012), deutscher Naturschützer und Biologe
 Schneider-Johne, Boris (* 1966), deutscher Computerspieletester

Schneider-K 
 Schneider-Kainer, Lene (1885–1971), österreichische Malerin
 Schneider-Kempf, Barbara (* 1954), deutsche Bibliothekarin, Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin
 Schneider-Kenel, Elsbeth (* 1946), Schweizer Politikerin
 Schneider-Kewenig, Alexander (1881–1963), deutscher Sozialbeamter

Schneider-L 
 Schneider-Laub, Andre (* 1958), deutscher Hochspringer
 Schneider-Lengyel, Ilse (1903–1972), deutsche Fotografin, Kunsthistorikerin, Ethnologin, surrealistische Lyrikerin, Essayistin und Literaturkritikerin
 Schneider-Lenné, Ellen (1942–1996), deutsche Bank-Managerin
 Schneider-Ludorff, Gury (* 1965), deutsche Theologin, Professorin für Kirchengeschichte an der Augustana-Hochschule Neuendettelsau

Schneider-M 
 Schneider-Manns Au, Karl (1897–1977), österreichischer Politiker des VdU und der FPÖ
 Schneider-Manzell, Toni (1911–1996), deutsch-österreichischer Bildhauer

Schneider-O 
 Schneider-Orelli, Otto (1880–1965), Schweizer Entomologe und Önologe

Schneider-P 
 Schneider-Postrum, Anton (1869–1943), deutscher Kunsterzieher und Maler
 Schneider-Pungs, Karl (1914–2001), deutscher Marineoffizier, Konteradmiral der Bundesmarine

Schneider-S 
 Schneider-Schlöth, Amalie (1839–1888), Schweizer Kochbuchautorin
 Schneider-Schneiter, Elisabeth (* 1964), Schweizer Politikerin
 Schneider-Schott, Heinz (1906–1988), deutscher Musikverleger
 Schneider-Schulz, Ursula (1925–2015), deutsche Bildhauerin
 Schneider-Siemssen, Günther (1926–2015), deutsch-österreichischer Bühnenbildner
 Schneider-Stickler, Berit (* 1968), deutsche Phoniaterin und Sängerin

Schneider-T 
 Schneider-Taylor, Barbara (1960–2018), deutsche Pädagogin, Bildungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Schneider-Trnavský, Mikuláš (1881–1958), slowakischer Komponist und Dirigent

Schneider-W 
 Schneider-Wessling, Erich (1931–2017), deutscher Architekt und Hochschullehrer

Schneider-Z 
 Schneider-Zinner, Harald (* 1968), österreichischer Schachtrainer, Diplompädagoge, Autor und Schachveranstalter

Schneiderb 
 Schneiderbanger, Elke (* 1959), deutsche Journalistin und Managerin
 Schneiderbauer, Verena (* 1990), deutsche Fußballspielerin

Schneidere 
 Schneidereit, Chantal (* 1985), deutsche Eishockeyspielerin
 Schneidereit, Eva, deutsche Opern- und Konzertsängerin (Mezzosopran/Alt)
 Schneidereit, Heinrich (1884–1915), deutscher Gewichtheber
 Schneidereit, Otto (1915–1978), deutscher Regisseur und Musikschriftsteller mit dem Schwerpunkt Operette

Schneiderf 
 Schneiderfranken, Joseph Anton (1876–1943), deutscher Schriftsteller und Maler

Schneiderh 
 Schneiderhan, Franz (* 1863), österreichischer Kulturfunktionär
 Schneiderhan, Karl (* 1933), deutscher Fußballspieler
 Schneiderhan, Laura (* 1989), österreichische Schauspielerin und Sängerin
 Schneiderhan, Walter (1901–1978), österreichischer Geiger und Komponist
 Schneiderhan, Wolfgang (1915–2002), österreichischer Violinist und Konzertmeister
 Schneiderhan, Wolfgang (* 1946), deutscher Offizier, Generalinspekteur der Bundeswehr (2002–2009)
 Schneiderheinze, Anja (* 1978), deutsche Bobsportlerin
 Schneiderhöhn, Hans (1887–1962), deutscher Mineraloge

Schneiderl 
 Schneiderlin, Morgan (* 1989), französischer Fußballspieler

Schneiderm 
 Schneiderman, Eric (* 1954), US-amerikanischer Jurist und Politiker (Demokratische Partei)
 Schneiderman, George (1894–1964), US-amerikanischer Kameramann
 Schneiderman, Helene (* 1955), US-amerikanische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Schneiderman, Rob (* 1957), US-amerikanischer Jazz-Pianist, Komponist
 Schneiderman, Rose (1882–1972), US-amerikanische Gewerkschafterin
 Schneidermann, Daniel (* 1958), französischer Journalist
 Schneidermann, Deborah (* 2003), deutsche Schauspielerin

Schneiders 
 Schneiders, Albert (1871–1922), deutscher Architekt
 Schneiders, Carl (1905–1975), deutscher Maler
 Schneiders, Herbert (* 1953), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Schneiders, Josef (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Schneiders, Nick (* 1984), deutscher Basketballspieler
 Schneiders, Nicole (* 1979), deutsche Rechtsanwältin
 Schneiders, Thorsten Gerald (* 1975), deutscher Islam- und Politikwissenschaftler, Journalist
 Schneiders, Toni (1920–2006), deutscher Fotograf
 Schneiders-Howard, Grace (1869–1968), surinamische Sozialaktivistin und Politikerin

Schneiderw 
 Schneiderwirth, Matthäus (1877–1945), deutscher Franziskaner und Schriftsteller

Schneidew 
 Schneidewein, Heinrich (1510–1580), deutscher Jurist und Weimarer Kanzler
 Schneidewein, Johann (1519–1568), deutscher Jurist
 Schneidewin, Friedrich Wilhelm (1810–1856), deutscher Altphilologe
 Schneidewin, Helene (1866–1953), deutsche Kommunalpolitikerin (DDP)
 Schneidewin, Karl (1887–1964), deutscher Jurist
 Schneidewin, Max (1843–1931), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe, Philosoph und Klassischer Philologe
 Schneidewind, Carl (1885–1968), deutscher Politiker (WP), MdR
 Schneidewind, Ewald (* 1939), deutscher Endurosportler
 Schneidewind, Friedhelm (* 1958), deutscher Schriftsteller, Journalist, Musiker und Dozent
 Schneidewind, Günter (* 1953), deutscher Hörfunkmoderator
 Schneidewind, Kurt (1912–1983), deutscher Politiker (KPD/SED) und Diplomat
 Schneidewind, Lena (* 1995), deutsche Schauspielerin
 Schneidewind, Peter (* 1967), deutscher Manager
 Schneidewind, Rüdiger (* 1968), deutscher Politiker (SPD)
 Schneidewind, Uwe (* 1966), deutscher Ökonom, Hochschullehrer und Kommunalpolitiker
 Schneidewind, Wilhelm (1860–1931), deutscher Agrikulturchemiker
 Schneidewind-Hartnagel, Charlotte (* 1953), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdB

Schneidh 
 Schneidhuber, August (1887–1934), deutscher Politiker (NSDAP), MdR, SA-Führer und Polizeipräsident

Schneidl 
 Schneidler, Friedrich Hermann Ernst (1882–1956), deutscher Typograf, Kalligraph und Hochschulprofessor

Schneidm 
 Schneidmadl, Heinrich (1886–1965), österreichischer Politiker (SDAP), Landtagsabgeordneter, Abgeordneter zum Nationalrat
 Schneidmüller, Bernd (* 1954), deutscher Historiker

Schneidr 
 Schneidratus, Oswald (1881–1937), deutscher Bauingenieur und Architekt
 Schneidratus, Oswald (* 1951), deutscher Politologe, Diplomat und Unternehmensberater
 Schneidratus, Werner (1908–2001), deutsch-sowjetischer Bauingenieur, Architekt und Hochschullehrer
 Schneidrzik, Willy E. J. (1915–2007), deutscher Thoraxchirurg und Schriftsteller

Schneidt 
 Schneidt, Ambrosius (1540–1612), deutscher Zisterzienser
 Schneidt, Hanns-Martin (1930–2018), deutscher Dirigent, Cembalist, Organist und Hochschullehrer
 Schneidt, Joseph Maria (1727–1808), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Historiker
 Schneidt, Karl (1854–1945), deutscher Journalist und Anarchist
 Schneidt, Katja (* 1970), deutsche Schriftstellerin

Schneie 
 Schneier, Arthur (* 1930), US-amerikanischer Rabbiner
 Schneier, Bruce (* 1963), US-amerikanischer Sachbuchautor und Kryptologe
 Schneier, Heinrich (1925–2022), deutscher Politiker (SPD), MdL

Schneik 
 Schneikart, Fritz (* 1905), deutscher Politiker (SED), MdL Sachsen-Anhalt
 Schneikart, Heinrich (1929–2008), österreichischer Komponist und Musikpädagoge
 Schneiker, Daniel (* 1982), deutscher Schlagzeuger und Schlagzeuglehrer

Schneis 
 Schneiss, Paul (1933–2022), deutscher evangelischer Pfarrer und Missionar

Schneit 
 Schneitberger, Otto (* 1939), deutscher Eishockeyspieler, Architekt
 Schneiter, Erwin (1917–1990), Schweizer Schriftsteller
 Schneiter, Heinz (1935–2017), Schweizer Fussballspieler
 Schneiter, Pierre (1905–1979), französischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung
 Schneitmann, Johann Michael, Passauer Rokokoarchitekt
 Schneitter, Elias (* 1953), österreichischer Schriftsteller, Verleger und Festivalmanager
 Schneitter, Nathalie (* 1986), Schweizer Mountainbikerin
 Schneitzhoeffer, Jean (1785–1852), französischer Komponist